HMS Bedford — названия трёх британских военных кораблей, названных в честь Вильяма Рассела, герцога Бедфорда.

 HMS Bedford (1698) — 70-пушечный парусный линейный корабль 3-го ранга, спущен на воду в 1698 году. В 1741 году перестроен в 64-пушечный, продан в 1787 году.
 HMS Bedford (1775) — 74-пушечный парусный линейный корабль 3-го ранга, спущен на воду в 1775 году. Разобран в 1817.
 HMS Bedford (1901) — броненосный крейсер типа «Монмут», спущен на воду в 1901 году.

См. также 
 HMS Bedford Galley — 34-пушечный фрегат 5-го ранга, спущенный на воду в 1697 году.